João Gonçalves je portugalské jméno, které může označovat více lidí:
 João Gonçalves Zarco (1394–1467) – portugalský mořeplavec
 João Armando Gonçalves (* 1963) – portugalský skaut
 João Pedro do Espírito Santo Gonçalves (* 1988) – portugalský fotbalista